1. FC Magdeburg (celým názvem: 1. Fußballclub Magdeburg e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v sasko-anhaltském městě Magdeburg. Oficiální založení je datováno ke dni 22. prosince 1965, poté, co proběhla velká reformace východoněmeckého fotbalu. Od sezóny 2022/23 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu MDCC-Arena s kapacitou 30 098 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Magdeburg patřil k nejúspěšnějším klubům bývalé Německé demokratické republiky a v 70. letech 20. století i k nejlepším týmům Evropy. Třikrát vyhrál východoněmeckou Oberligu (1971/72, 1973/74, 1974/75) a sedmkrát východoněmecký pohár (1963/64, 1964/65, 1968/69, 1972/73, 1977/78, 1978/79, 1982/83).

Úspěšný byl i na mezinárodní scéně – v sezóně 1973/74 vyhrál druhou nejprestižnější klubovou soutěž Evropy, Pohár vítězů pohárů, když postupně vyřadil nizozemský NAC Breda, český Baník Ostrava, bulharský Beroe Stara Zagora, Sporting Lisabon a ve finále v Rotterdamu porazil 2:0 italský AC Milan. Krom toho se ještě čtyřikrát probojoval do čtvrtfinále evropského poháru, dvakrát v Poháru vítězů pohárů (1965/66, 1978/79) a dvakrát v Poháru UEFA (1976/77, 1977/78). Po zániku NDR se do evropských pohárů podíval jen jednou, v sezóně 1990/91 hrál Pohár UEFA.

Historie 
Po ukončení druhé světové války byla všechna dřívější sportovní sdružení v sovětské okupační zóně zrušena, což po sportovní stránce citelně poznamenalo většinu pozdějších východoněmeckých měst. Fotbal v Magdeburgu měl před prohranou válkou dvě velmi úspěšná fotbalová mužstva – FuCC Cricket-Viktoria 1897 Magdeburg a Magdeburger FC Viktoria 1896. Oba celky bývaly několikanásobnými účastníky Gauligy Mitte, jedné ze skupin nejvyšší fotbalové soutěže na území Německa.

Ke konci roku 1945 byla na území města zakládaná nová sportovní sdružení, nejvíc úspěšný z nich byl klub SG Sudenburg (předchůdce dnešního 1. FC). V roce 1949 byl sloučen s SG Lemsdorf do SG Eintracht Sudenburg. V těchto letech probíhalo mnoho reforem ve východoněmeckém fotbalu a sportovní kluby to pociťovaly nejvíce na změnách názvů. V průběhů tří let byl Magdeburg přejmenován na BSG Krupp Gruson, BSG Stahl až došel k názvu BSG Motor Mitte. V roce 1957 vstoupil fotbalový oddíl do klubu SC Aufbau Magdeburg. Dne 22. prosince 1965 se začala psát nová kapitola místního fotbalu. Dřívější fotbalový oddíl byl vyčleněn z SC Aufbau a vytvořil tak 1. FC Magdeburg, což se oficiálně považuje za vznik dnešního klubu.

Historické názvy 
Zdroj: 

Aufbau
 1945 – SG Sudenburg (Sportgemeinschaft Sudenburg)
 1949 – fúze s SG Lemsdorf ⇒ SG Eintracht Sudenburg (Sportgemeinschaft Eintracht Sudenburg)
 1950 – BSG Krupp Gruson Magdeburg (Betriebssportgemeinschaft Krupp Gruson Magdeburg)
 1951 – BSG Stahl Magdeburg (Betriebssportgemeinschaft Stahl Magdeburg)
 1952 – BSG Motor Mitte Magdeburg (Betriebssportgemeinschaft Motor Mitte Magdeburg)
 1957 – SC Aufbau Magdeburg (Sportclub Aufbau Magdeburg)
 1965 – zánik

1. FC
 1965 – 1. FC Magdeburg (1. Fußballclub Magdeburg e. V.)

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže 
 DDR-Oberliga ( 3× )
 1971/72, 1973/74, 1974/75
 FDGB-Pokal ( 7× )
 1963/64, 1964/65, 1968/69, 1972/73, 1977/78, 1978/79, 1982/83
 Sachsen-Anhalt-Pokal ( 13× )
 1992/93, 1997/98, 1999/00‡, 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2006/07‡, 2008/09, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2021/22 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Vyhrané mezinárodní soutěže 
 Pohár vítězů pohárů ( 1× )
 1973/74

Umístění v jednotlivých sezonách

SC Aufbau Magdeburg (1949 – 1965) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1949–1951: Landesklasse Sachsen-Anhalt/Nord
 1951–1952: DDR-Liga – sk. 1
 1952–1954: DDR-Liga – sk. 2
 1954–1955: DDR-Liga – sk. 1
 1955–1959: DDR-Liga
 1959–1965: DDR-Oberliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

1. FC Magdeburg (1965 – ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1965–1966: DDR-Oberliga
 1966–1967: DDR-Liga Nord
 1967–1991: DDR-Oberliga
 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Mitte
 1994–1996: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 1996–1997: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 1997–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2001: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2001–2002: Fußball-Regionalliga Nord
 2002–2006: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2006–2012: Fußball-Regionalliga Nord
 2012–2015: Fußball-Regionalliga Nordost
 2015–2018: 3. Fußball-Liga
 2018–2019 : 2. Fußball-Bundesliga
 2019–2022 : 3. Fußball-Liga
 2022– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2001/02: Magdeburg byl pro nesplnění licenčních podmínek (tj. finance, stadion atd.) přeřazen do čtvrté nejvyšší soutěže.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1965
Sport v Magdeburgu
Vítězové Poháru vítězů pohárů